TPT (software)
Texas-Pacífico Transportation
Topotecan